Гребінківська міська громада — громада у Полтавській області.
 Гребінківська селищна громада — громада у Київській області.